Anatomia
 Extensió (anatomia): un tipus de moviment.

Informatica
 Extensió (fitxer): sufix separat per un punt al nom d'un fitxer informàtic
 Extensió (Mozilla): petits complements que afegeixen noves funcionalitats a diferents productes de la Fundació Mozilla

Lingüística
 Extensió de significat: canvi de significat d'un mot general a un significat específic

Matemàtiques
 Extensió de cossos: el problema fonamental de la teoria de cossos en algebra
 Extensió (matemàtiques): prolongació d'una aplicació